Tommasino – cognome italiano
 Tommasino – variante del prenome italiano Tommaso